Дистрибутивна ґратка — ґратка, в якій справедлива тотожність
 

рівносильна тотожності
 
   
та

Див. також 
 Булева алгебра

Джерела 
 

Теорія ґраток